Pesisir Bukit (Kerinci), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi, Indonesië
 Pesisir Bukit (onderdistrict), een onderdistrict van het Indonesische regentschap Sungaipenuh